Flavius Phocas Auguste (° ? - +610), empereur byzantin de 602 à 610.
 La famille byzantine Phocas :
 Nicéphore Phocas l'Aîné (vers 830 - vers 896), un des plus grands généraux au service de l'empereur byzantin Basile .
 Léon Phocas, un noble byzantin du , fils de Nicéphore Phocas l'Aîné.
 Bardas Phocas l'Ancien, césar et général byzantin du , fils de Nicéphore Phocas l'Aîné et père de Nicéphore II Phocas
 Nicéphore II Phocas (°912 - †969), grand général de l'Empire byzantin qui accéda au trône et devint un empereur contesté ; il régna de 963 à 969.
 Léon Phocas le Jeune, général byzantin, fils de Bardas Phocas l´Ancien et frère de Nicéphore II Phocas.
 Bardas Phocas le Jeune, usurpateur byzantin en 971.
 Nicéphore Phocas Barytrachelos, noble byzantin, fils de Bardas Phocas le Jeune, qui tente de se rebeller contre Basile II sans succès.
 Phocas, grammairien et poète latin du .
 Phocas de Sinope, saint martyr.
 Monsieur de Phocas, roman de Jean Lorrain, publié en 1901 sous le titre Monsieur de Phocas-Astarté.
 Maladie de Tillaux et Phocas, affection bénigne et non inflammatoire du sein.
 Phocas, roman de Remy de Gourmont, publié en 1895.